Tantucci est un nom propre italien qui peut faire référence à :

 Denise Tantucci (1997-), actrice italienne ;
 Palazzo Tantucci, palais de la ville italienne de Sienne.

Patronyme italien